Liste des ponts sur l'Isère :

 Pont de la Porte de France
 Pont Esclangon
 Pont de la Citadelle
 Pont Saint-Laurent

Voir aussi

Liens internes 
 Liste des ponts de France

Isere